«Возвращение Казановы» () — фильм режиссёра Эдуара Ньермана, снятый по мотивам одноимённой повести Артура Шницлера. Вышел в прокат 13 мая 1992 года.

Сюжет 
Джакомо Казанова постарел, его славные амурные похождения остались в прошлом. Но он не может смириться с тем, что его время ушло. В фильме показано соперничество Казановы и молодого лейтенанта Лоренци, который не считает его серьёзным противником.

В ролях 
 Ален Делон — Джакомо Казанова
 Вадек Станчак — Лоренци
 Ален Кюни — маркиз
 Фабрис Лукини — Камиль
 Эльза Лунгини — Марколина
 Делия Боккардо — Амели
 Жак Боде — аббат

Награды 
Номинация на «Золотую пальмовую ветвь» (Каннский кинофестиваль 1992 года).

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Франции
Фильмы Франции 1992 года
Кинокомедии 1992 года
Исторические фильмы о XVIII веке
Фильмы о Джакомо Казанове
Фильмы Canal+